Messendorf steht für:
 Messendorf (Gemeinden Graz, Hart bei Graz), Stadtteil in Graz-Sankt Peter (Katastralgemeinde Graz Stadt-Messendorf) und Katastralgemeinde von Hart bei Graz, Steiermark
 Mezina, Okres Bruntál, Tschechien (ehem. Messendorf über Freudenthal) 
 Schloss Messendorf, Schloss, ehem. Sonderkrankenhaus, heute Grazer Waldorfschule, Steiermark